Mew puede referirse a:

Mew, una banda danesa de rock alternativo.
Mew, una criatura creada por la franquicia Pokémon.